A skorpió lehet:
I. Skorpió, ókori egyiptomi uralkodó
II. Skorpió, ókori egyiptomi uralkodó
Skorpiók, az ízeltlábúak egyik rendje
Skorpióhalfélék, halak egyik családja
Skorpió csillagkép, az állatövi csillagképek egyike
Skorpió, magyar rockegyüttes
Skorpió (1973), Michael Winner filmje
Škorpion vz. 61, géppisztoly
Skorpió, az asztrológia egyik csillagjegye
Skorpió, orosz cirkuszi előadóművész
Skorpió, heraldikai elem
Skorpió (képregényszereplő)